Петровское коммерческое училище — среднее учебное заведение в Санкт-Петербурге. Было открыто в 1880 году на средства петербургского купечества, закрыто в 1918 году.

История 

В 1872 году, когда исполнилось 200 лет со дня рождения Петра I, петербургское купечество решило учредить за свой счёт коммерческое училище и постановило в течение 8 лет выделять ежегодно по 10 тыс. руб. для формирования необходимых средств для открытия этого учебного заведения. Открытие училища состоялось 1 октября 1880 года.

По Уставу в училище должны были принимать детей из сословия купцов или бывших купцов не моложе 9 лет и не старше 12 лет, и до 1898 года это правило жёстко соблюдалось. Училище давало своим воспитанникам общее среднее и коммерческое образование для занятий торгово-промышленной деятельностью. В первый год в него было принято 129 учеников. Обучение длилось восемь лет. Шесть лет — общеобразовательная подготовка и два последних года, с общеобразовательной подготовкой, изучались специальные предметы. Кроме того, изучались три иностранных языка. Училище имело 8 классов: 1 приготовительный, 5 общеобразовательных и 2 специальных.

Согласно Уставу о коммерческом училище главную роль в управлении учебного заведения выполнял Попечительный совет, который состоял из председателя, его товарища, 5 представителей столичного купечества, директора училища, секретаря и инспектора.

Первым директором училища до 1897 года был И. Ф. Рашевский.

30 мая 1885 года в день рождения Петра I, в честь которого училище названо «Петровским», был проведен 1-й выпуск учащихся. К этому времени оно располагалось уже на набережной Фонтанки, 

После смерти И. Ф. Рашевского директором был приглашён А. М. Васильев, которого сменил в 1901 году Р. О. Ланге. В это время председатель Попечительского совета И. С. Крючков отмечал:
…Отдают своих сыновей в немецкие школы: Petroschule, Anneschule, Reformirteschule и Catterinenschule. Вследствие прилива детей русских купеческих семей в эти училища происходит грустный факт: отлив из Петровского коммерческого училища, специально созданного для этих детей. В этом училище находится 18 классов очень просторных, и могут вместить около 600 учеников.

При Иване Семёновиче Крючкове были расширены училищные помещения обширным новым корпусом (арх. П. И. Гилёв), давшим возможность рационально поставить преподавание гимнастики и ввести обязательные для всех учащихся ежедневные горячие завтраки; было увеличено число стипендий и учреждены с 1904 года особые стипендии для бывших питомцев училища, продолжавших своё образование в высших учебных заведения Санкт-Петербурга. Многое внимание он уделял развитию ученических образовательных экскурсий, улучшению материального положения преподавателей. В отчёте за 1900—1901 гг. Петровского Коммерческого училища была сделана следующая запись: Как обычный в нашем училище приём ознакомления учеников с некоторыми производствами, в отчётном году были предприняты поездки на заводы: Императорские Стеклянный и Фарфоровый, Пивоваренный завод Калинкина и др.

В 1900 году училище было награждено золотой медалью на Всемирной выставке в Париже за достижения в воспитании и обучении учащихся.

В начале XX века, в связи с утверждением нового Положения о коммерческих училищах, возникла необходимость изменения устава Петровского училища. К этому времени Коммерческое училище уже перешло с семилетнего на восьмилетнее обучение. 28 мая 1902 года министр финансов утвердил новый Устав училища, который был выработан совместно Попечительным советом и Педагогическим комитетом. Были установлены правила приёма учащихся и определены их права при поступлении в другие учебные заведения по окончании курса, на службу, при отбывании воинской повинности. В результате социальный состав учащихся стал очень разнообразным: дворяне, мещане, выходцы из семей духовенства, купеческих семей и крестьянских, иностранные граждане.

Выпускникам училища, окончившим обучение с отличным аттестатом присваивалось звание почётного гражданина Санкт-Петербурга.

Выпускники 

 Михаил Галкин
 Пётр Худобин (вып. 1891)
 Николай Буренин (вып. 1892)
 Егор Малышев (вып. 1893)
 Владимир Забрежнев (вып. 1895)
 Юрий Бур (вып. 1905)
 Александр Андреев (вып. 1907)
 Дмитрий Огородников (вып. 1908)
 Владимир Лебедев
 Илья Груздев (вып. 1911)
 Вячеслав Егоров (вып. 1911, золотая медаль)
 Виктор Хожев (вып. 1915, золотая медаль)

Учились 
 Константин Скрябин

Преподаватели 
 Блатов, Николай Александрович (бухгалтерский учёт)
 Платонов, Сергей Фёдорович (история)
 Привалов, Николай Иванович (народная русская музыка)

Инспектором училища был А. И. Лященко.

В 1918 году училище закрылось. Всего состоялось 33 выпуска.

Здание училища 
Первоначально училище было открыто в здании на Лиговском проспекте.

В 1881 году члены Попечительного совета училища для постройки здания выбрали участок на Фонтанке. Был объявлен конкурс на лучший проект здания для коммерческого училища, — установлены 3 премии за лучшие проекты, первая премия — 1 500 руб., вторая — 1 000 руб. и третья — 500 руб. Специально созданная комиссия, в состав которой входили архитекторы Н. Л. Бенуа, Р. Б. Бернгард, И. С. Китнер, К. Я. Маевский, а также члены Попечительного совета и представители купеческого общества, были удостоены премий: первой — проект профессора В. А. Шретера, второй — проект академиков Ф. А. Зигерберга и П. П. Шрейбера и третьей — проект художников В. Р. Курзакова и А. Ф. Красовского. Архитекторы Ф. С. Харламов и В. И. Токарев 20 мая 1882 года представили составленные ими проекты зданий и смету в сумме 410 557,50 руб. 21 августа 1882 года была совершена закладка здания, а 4 ноября 1883 года освящение в присутствии императора Александра III и императрицы Марии Фёдоровны епископом Ладожским Арсением.

Сейчас в здании размещается школа № 206 Центрального района Санкт-Петербурга.

Интересные факты 
 11 декабря 1894 года в зале Петровского коммерческого училища прозвучала лекция Э. Г. Вальденберга «Лука Пачиоло. Очерк его деятельности и учения его в сравнении с современными успехами бухгалтерии».
 7 марта 1895 года дал сольный концерт в зале Петровского коммерческого училища А. Н. Скрябин.
 15 января 1898 года в зале Петровского коммерческого училища состоялось первое публичное выступление ансамбля струнного квартета герцога Мекленбург-Стрелицкого

 11 февраля 1907 года в зале Петровского коммерческого училища состоялся большой юбилейный концерт, посвящённый десятилетию любительского Великорусского оркестра Н. И. Привалова; 6 марта 1911 года состоялся концерт, посвященный 15-летию оркестра.

 20 марта 1916 года в зале Петровского коммерческого училища В. Устругова, Н. Клюев, С. Есенин и Н. Ходотов приняли участие в вечере «Сказки и былины»

Примечания

Литература 
 Журавлёв А. А. Попечительный совет и его председатели в деле развития Петровского коммерческого училища
 Вишняков-Вишневецкий К. К. Предприниматели и развитие коммерческого образования в Петербурге (Петровское коммерческое училище) // Предпринимательство и общественная жизнь Петербурга Очерки истории. Сборник статей. — , 2002. — С. 60—66.
 Двадцатипятилетие Петровского училища С-Петербургского купеческого общества: 1-е октября 1880 г. — 1-е октября 1905 г. — СПб. 1905.

Ссылки 
 Петровское торгово-коммерческое училище купеческого общества — Школа № 206 Центрального района 

Коммерческие училища Российской империи
Исчезнувшие учебные заведения Санкт-Петербурга
Учебные заведения, основанные в 1880 году
Учебные заведения, расформированные в 1918 году
Фонтанка